ss, dígraf en català s'usa per representar el so de la /s/ sibilant alveolar sorda entre vocals 
 SS o Schutzstaffel, organització de seguretat del partit nazi
 SS o Waffen-SS, cos de combat d'elit del Schutzstaffel 
 SS o Espectre eixamplat, tècnica de modulació emprada en telecomunicacions
 SS o Stricto sensu, expressió llatina que significa "en sentit estricte" o "en sentit restringit"